Amazoneura är ett släkte av trollsländor. Amazoneura ingår i familjen Protoneuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Amazoneura